Враштил () — чешская фамилия.

Известные носители